Бронец (село) — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.
 Бронец, Иван Иванович (1914—1939) — младший командир Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник боёв на Халхин-Голе, Герой Советского Союза.
 Бронец — народное название растения Волчеягодник обыкновенный.